Грахаль-де-Кампос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 25,48 км². Население — 246 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Леона